

Lieux et édifices
Saint-Jean-Baptiste (avec deux tirets) désigne les lieux et édifices suivant :
 Saint-Jean-Baptiste, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Jean-Baptiste, ancienne municipalité québécoise aujourd'hui fusionnée à Mont-Joli.
 Saint-Jean-Baptiste, quartier de la ville de Québec.
 Saint-Jean-Baptiste, paroisse de la Louisiane (États-Unis).

Fête
 Saint-Jean-Baptiste, Fête nationale du Québec.

Chanson
La Saint-Jean-Baptiste, chanson traditionnelle de Conrad Gauthier

Voir aussi